Gone (álbum de Red) - sexto álbum de estúdio da banda americana Red
Gone (álbum de Entwine) - segundo álbum de estúdio da banda finlandesa Entwine
"Gone" (canção de Kelly Clarkson) - canção da cantora norte-americana Kelly Clarkson, retirada do álbum Breakaway
"Gone" (canção de Lasgo) - canção do grupo belga Lasgo
"Gone" (canção de Nelly) - canção do cantor americano Nelly
"Gone" (canção de Pearl Jam) - canção da banda americana Pearl Jam
Gone!, single da banda britânica The Cure;
"Gone" (Single de Miss May I) - Single da banda americana de metalcore Miss May I